Bojaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Bojanowka/Бояновка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Bojaniwka (Riwne)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Bojaniwka (Tscherniwzi)